Der Rajon Staryj Sambir (ukrainisch /; russisch /) war bis zur großen ukrainischen Rajonsreform 2020 ein ukrainischer Rajon mit etwa 80.000 Einwohnern. Er lag im Westen der Oblast Lwiw und hatte eine Fläche von 1245,17 km².

Geographie 
Der Rajon war einer der westlichstens Rajone der Ukraine und lag zum Teil in den Ukrainischen Karpaten (Hochdnister-Beskiden) sowie im Norden im Karpatenvorland im westlichen Teil der Oblast Lwiw, wurde vom Dnister und dem Strywihor durchflossen, dabei ergaben sich Höhenlagen zwischen 200 und 800 Höhenmetern. Er grenzte Nordosten an den Rajon Mostyska, im Osten an den Rajon Sambir, im Südosten an den Rajon Drohobytsch, im Süden an den Rajon Turka sowie auf ganzer Länge im Westen und Nordwesten an Polen.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, wurde dann zwischen 1941 und 1944 aufgelöst und kam zum Distrikt Galizien und gehörte danach als Teil der Ukrainischen SSR bis 1959 zur Oblast Drohobytsch. Nach der Eingliederung in die vergrößerte Oblast Lwiw wurde der Rajon um Teile des Rajons Nyschankowytschi und des Rajons Strilky erweitert, 1962 wurde auch der Rajon Turka angegliedert, dies aber 1965 wieder rückgängig gemacht.
Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Zuteilung des Rajonsgebietes zum Rajon Sambir.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 3 Stadtratsgemeinden, 1 Siedlungsratsgemeinde, 1 Siedlungsgemeinde, 30 Landratsgemeinden und 2 Landgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren. 2015 wurden die Landratsgemeinden Ljutowyska und Sussidowytschi der Landgemeinde Wojutytschi (aus dem Rajon Sambir) unterstellt.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten bis 2020:
 3 Städte
 2 Siedlungen städtischen Typs
 110 Dörfer

Städte

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks 

 Eintrag zum Rajon in der Enzyklopädie der Geschichte der Städte und Dörfer der Ukrainischen SSR (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Staryj Sambir
Rajon Sambir
Aufgelöst 2020